Córrego Cachoeira é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Cachoeira, Córrego
Cachoeira